Лев Стефанович Данилов (род. 19 апреля 1926, Владивосток, РСФСР, СССР) — российский , . Лауреат Ленинской премии (1980).

Биография 
Родился 19 апреля 1926 г. в городе Владивосток в семье служащего. Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (1951, мастерская И. Савченко).

Работал на Дальневосточной студии телевидения, в 1956—1957 гг. — на Одесской киностудии, где поставил фильм «Матрос сошёл на берег» (1957, в соавт. с Г. Ароновичем).

С 1958 года работает на Центральной студии документальных фильмов в Москве. Создал ленту «Великая Отечественная. Освобождение Украины» (1979, Ленинская премия, 1980).

Фильмография 
 1990 — Досье на генерала Власова (документальный)
 1988 — Повесть о маршале Коневе (документальный)
 1988 — История войны по Брайлю… (документальный)
 1984 — Поверьте музыке (документальный)
 1968 — Рядом вечность (документальный)
 1957 — Матрос сошёл на берег

Сценарист 
 1968 — Рядом вечность (документальный)

Примечания

Литература 
 Кино и время. Вьш. 3-й. Режиссёрьі советского художественного кино. М., 1963. — С.84;
 Кино: Энциклопедический словарь. М., 1987. — С.111-112.

Ссылки 
 Лев Данилов на сайте КиноПоиск

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники ВГИКа